Вінь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Вінь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Вінь () — місто на півночі центрального узбережжя В'єтнаму, столиця провінції Нгеан
 Вінь — в'єтнамський комерційний аеропорт, розташований у місті Вінь (провінція Нгеан).